Севильеха-де-ла-Хара () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 234 км². Население — 879 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 126 км.

Население

Примечания 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо